Пон-Сен-Мартен () — муніципалітет в Італії, у регіоні Валле-д'Аоста
 Пон-Сен-Мартен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара